Die Ewige Tabelle der Feldhandball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Spiele einer regulären Saison der höchsten Spielklasse im Feldhandball der Männer von ihrer Gründung und Einführung zur Saison 1967 bis zu ihrer Auflösung nach der Saison 1973. Es finden auch die Spiele der Saison 1972 Berücksichtigung, obwohl diese offiziell lediglich als Pokalrunde deklariert war. Der Berechnung liegt die Zwei-Punkte-Regel zugrunde (zwei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der deutschen Handball-Bundesliga
 Ewige Tabelle der deutschen Handball-Bundesliga Frauen
 Ewige Tabelle der 2. Handball-Bundesliga der Männer

Weblinks 
 Ewige Tabellen der Feldhandball-Bundesliga auf bundesligainfo.de

Tabelle
Bundesliga